Miejscowości w USA:
 Menard – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Menard
Hrabstwa w USA:
 Menard – hrabstwo w stanie Illinois (ang. Menard County)
 Menard – hrabstwo w stanie Teksas (ang. Menard County)
 Majnard – imię męskie